Concordiano – abitanti di Concordia (Magdalena)
Concordiano – abitanti di Puerto Concordia